Анатолий Ким (28 декабря 1918 года, деревня Бородино, Никольск-Уссурийский уезд, Приморская область — январь 1982 года, Неклиновский район, Ростовская область) — бригадир колхоза имени Димитрова Нижне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родился в 1918 году в крестьянской семье в деревне Бородино Никольск-Уссурийского уезда. В 1931 году окончил пять классов начальной школы в родной деревне. Трудовую деятельность начал в колхозе «Песчаный» Посьетского района. В 1937 году депортирован в Ташкентскую область. С 1937 года — бригадир колхоза имени Советской Конституции Средне-Чирчикского района и с 1946 года — полевод, бригадир полеводческой бригады колхоза имени Димитрова Нижне-Чирчикского района. В 1950 году вступил в ВКП(б).

В 1950 году бригада Анатолия Кима получила в среднем по 122,9 центнера зеленцового стебля кенафа с каждого гектара на участке площадью 17,3 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1951 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Неоднократно избирался депутатом Красно-Октябрьского районного Совета народных депутатов Нижне-Чирчикского района (1950—1960). Несколько раз участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ (1955—1957, 1960, 1962).

С 1963 года проживал в Ростовской области, где трудился рисоводом в колхозе «Мир» Матвеево-Курганского района. С 1964 года — бригадир рисоводческой бригады в колхозе «Россия» Неклиновского района с усадьбой в селе Троицкое.

В 1975 году вышел на пенсию. Проживал в Неклиновском районе.

Скончался в январе 1982 года.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Медаль «За трудовую доблесть» (1950)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Серебряная (1962), две бронзовые (1955, 1960) медали ВДНХ

Литература 
 Шин Д. В. Советские корейцы Герои Социалистического труда. Алматы: Service Press, 2019 З. В., Пан Н. Г.
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы. Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Советские корейцы Казахстана. Мен Д. В., Квон Л. А., Ким. Алматы, 1992
 Ким П. Г. Корейцы Республики Узбекистан. Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В. История корейцев Казахстана. Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В. История и культура корейцев Казахстана. Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И. Корейцы Узбекистана. Кто есть кто. Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Видео-Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического труда Ким Анатолий 

Герои Социалистического Труда колхоза имени Димитрова Нижне-Чирчикского района